Étienne Marcel (1316–1358) – naczelnik gildii kupców paryskich, prewot Paryża
 Étienne Marcel – stacja metra w Paryżu